Het Engelse woord voor opstanding uit de dood, zoals de De verrijzenis van Christus.

Muziek 
 Resurrection (Brian May), een nummer uit 1993
Resurrection (Char-El), het derde studioalbum van de Amerikaan Char-El
 Resurrection (Common), een album
Resurrection (Halford), het debuutalbum van de Amerikaanse heavymetalband Halford
Résurrection (Roussel), een compositie van Albert Roussel
 ResuRection, een single van het Russische tranceduo PPK uit 2001

Film 
Resurrection (1927), een Amerikaanse film uit 1927
Resurrection (1980), een Amerikaanse film uit 1980
Resurrection (1999), een Amerikaans-Canadese film uit 1999
Resurrection (2017), een Belgische film uit 2017
Resurrection (2021), een Amerikaanse film uit 2021
Alien: Resurrection, een Amerikaanse film uit 1997

Televisie 
Resurrection (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2013
Resurrection (Outer Limits), een aflevering van The Outer Limits
Resurrection (CSI: Miami), een aflevering van CSI: Miami
Resurrection (Stargate), een aflevering van Stargate SG-1
Resurrection (NCIS: LA), een aflevering van NCIS: Los Angeles